Quinsac puede referirse a:

 Quinsac, comuna francesa en Dordoña.
 Quinsac, comuna francesa en Gironda.